Seznam brigad z zaporedno številko 52.

Seznam 
 Pehotne
 52. pehotna brigada (Združeno kraljestvo)
 52. brigada Slovenske vojske

Glej tudi